La Serie A 1949-1950 è stata la 48ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 18ª a girone unico), disputata tra l'11 settembre 1949 e il 28 maggio 1950 e conclusa con la vittoria della , al suo ottavo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Gunnar Nordahl () con 35 reti.

Stagione

Novità 
A livello regolamentare la Federazione introdusse un «bracciale» — poi divenuto noto come «fascia» —, da indossare al braccio sinistro, per rendere identificabile il capitano di ciascuna squadra.

Avvenimenti 

Dopo la tragedia di Superga il presidente del , Ferruccio Novo, tentò di ricostruire la squadra dal nulla: in parte ci riuscì, ottenendo un onorevole sesto posto nella stagione 1949-1950, ma con il tempo i granata, colpiti dalle perdite, lasciarono spazio ad altre formazioni, in particolare i concittadini della  e le milanesi, che monopolizzeranno i primi tre posti della classifica per cinque stagioni consecutive.

Nel 1950 lo scudetto rimase a Torino, tornando nella bacheca proprio dei rivali bianconeri. La Juventus resistette infatti all'attacco del trio svedese Gre-No-Li, che portò il  a quota 118 gol, e conquistò il titolo guidando la classifica per tutto il campionato. Il torneo partì l'11 settembre 1949 e i bianconeri balzarono subito in testa: all'undicesima giornata, il 13 novembre, avevano già collezionato 5 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, la sorpresa ; un mese dopo, le lunghezze sulla nuova seconda classificata, il Milan, erano diventate 6. Con tre settimane di anticipo, quindi, la Juventus fu campione d'inverno.

Il girone di ritorno iniziò con qualche difficoltà per i piemontesi, ma i rossoneri non furono capaci di approfittarne appieno; riuscirono comunque ad arrivare allo scontro diretto del Comunale, il 5 febbraio 1950, a 3 punti di distanza dai bianconeri: la netta vittoria (7-1), tra l'altro nel primo incontro in Italia a venire trasmesso dalla televisione, li avvicinò a −1 riaprendo potenzialmente i giochi. Fu in questo momento, però, che la Juventus seppe piazzare lo scatto decisivo: vincendo otto partite di fila e surclassando i biancoscudati, il 23 aprile, vinse matematicamente uno scudetto che mancava dalle casacche bianconere da ben quindici anni — secondo più lungo digiuno nella storia del club torinese.

Questo campionato viene ricordato per le numerose segnature nel corso della stagione, ben 1265, primato tuttora imbattuto nella massima serie italiana. Il Milan, secondo, con 118 reti rimane altresì la squadra che tuttora ha segnato di più in una singola stagione di Serie A a 20 squadre; uno score sottorete comprensivo dei 35 gol del capocannoniere Nordahl, all'epoca un record nella storia della Serie A a girone unico, e che resisterà fino alla stagione 2015-2016 — quando sarà battuto dal napoletano Higuaín (36).

Positiva fu la prestazione del neopromosso , alla sua prima stagione in A, mentre delusero due blasonate come  e . Ricadde in Serie B dopo un anno il , che aveva perso le prime otto partite ed era rimasto staccato dalle squadre in corsa per la salvezza: da segnalare a tal proposito la sconfitta interna per 0-8 nel derby veneto contro il Padova, ancor'oggi ex aequo la miglior vittoria in trasferta nella storia del girone unico. Retrocesse anche il , mentre si salvarono con fatica il  e la , quest'ultima accusata dai pugliesi di essere stata favorita dai direttori di gara: le polemiche che ne conseguirono portarono a una vera e propria rivoluzione all'interno della classe arbitrale, ma nessun particolare provvedimento disciplinare fu preso nei confronti dei giallorossi.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia.
      Invitata in Coppa Latina 1950 per rinuncia delle squadre meglio piazzate.
      Retrocesse in Serie B 1950-1951.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi. La stampa del periodo usava, inoltre, un ordinamento grafico per quoziente reti: la differenza reti non era stata ancora inventata.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali
Maggior numero di vittorie: Juventus (28)
Minor numero di sconfitte: Juventus (4)
Miglior attacco: Milan (118 reti fatte)
Miglior difesa: Juventus e Lazio (43 reti subite)
Miglior differenza reti: Milan (+73)
Maggior numero di pareggi: Bologna (16)
Minor numero di vittorie: Venezia (5)
Maggior numero di sconfitte: Venezia (27)
Peggiore attacco: Venezia (25 reti fatte)
Peggior difesa: Venezia (89 reti subite)
Peggior differenza reti: Venezia (−64)
Partita con più reti: Inter-Milan 6-5 (10ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 1.265 gol (di cui 97 su calcio di rigore, 35 su autorete e 2 assegnati per giudizio sportivo) da 196 diversi giocatori, per una media di 3,33 gol a partita. La gara per la quale il risultato fu deciso a tavolino fu Palermo-Triestina. 
Da segnalare la messa a segno di numerose quadriplette da diversi giocatori, tra cui Adriano Bassetto autore di ben due:
Adriano Bassetto in Venezia-Sampdoria 3-7 (6ª giornata) e in Sampdoria-Palermo 4-0 (9ª giornata)
Leto Prunecchi in Venezia-Padova 0-8 (12ª giornata)
István Mike Mayer in Bologna-Venezia 6-1 (13ª giornata)
Aurelio Santagostino in Milan-Bari 9-1 (16ª giornata)
Mario Boyé in Genoa-Triestina 6-2 (19ª giornata)
Gunnar Nordahl in Milan-Torino 7-0 (27ª giornata)

Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Altri progetti 

Calcio nel 1949
Calcio nel 1950
1949